Amadou Ndiaye (né en 1992), athlète sénégalais
Amadou Ndiaye (né en 2001), nageur sénégalais
Amadou Dia Ndiaye (2000-), footballeur sénégalais
Amadou Makhtar N'Diaye (1981-), footballeur sénégalais
Amadou Mar Ndiaye (16?-17?), fils de Mar Dyelen Ndiaye, figure de la résistance contre la pénétration coloniale au Sénégal